Санта Роса лас Лимас има више значења:

 Санта Роса лас Лимас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса лас Лимас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику